Anton Schall (ur. 1907, zm. 1947) – austriacki piłkarz i trener
 Claus Schall (ur. 1757, zm. 1835) – duński kompozytor i skrzypek
 Elke Schall (ur. 1973) – niemiecka tenisistka stołowa
 Franz Schall (ur. 1918, zm. 1945) – niemiecki as myśliwski
 Jatyr Eduardo Schall (ur. 1938) – brazylijski koszykarz
 Johann Adam Schall von Bell (ur. 1591, zm. 1666) – niemiecki jezuita, astronom i fizyk